Timo Peltomaa, né le  à Kiukainen en Finlande, est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace qui évolue en position d'ailier droit.

Biographie

Carrière en club

Carrière internationale

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1987-1988 || Ilves || SM-liiga
|| 22 || 0 || 1 || 1 || 20 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
| 1988-1989 || Ilves || SM-liiga
|| 23 || 4 || 0 || 4 || 16 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 1989-1990 || Ilves || SM-liiga
|| 43 || 7 || 3 || 10 || 28 || 9 || 4 || 0 || 4 || 14 
|-
| 1990-1991 || Ilves || SM-liiga
|| 44 || 8 || 16 || 24 || 63 || || || || ||
|-
| 1991-1992 || Ilves || SM-liiga
|| 40 || 16 || 14 || 30 || 40 || || || || ||
|-
| 1992-1993 || Ilves || SM-liiga
|| 39 || 13 || 21 || 34 || 40 || 4 || 2 || 0 || 2 || 8 
|-
| 1993-1994 || Ilves || SM-liiga
|| 45 || 12 || 16 || 28 || 118 || 4 || 1 || 1 || 2 || 2 
|-
| 1994-1995 || Ilves || SM-liiga
|| 49 || 11 || 11 || 22 || 62 || 7 || 1 || 2 || 3 || 2 
|-
| 1995-1996 || HPK || SM-liiga
|| 50 || 11 || 20 || 31 || 90 || 9 || 1 || 3 || 4 || 14
|-
| 1996-1997 || Lions de Francfort || DEL
|| 47 || 7 || 16 || 23 || 86 || 9 || 0 || 4 || 4 || 6
|-
| 1997-1998 || Augsburger Panther || DEL
|| 40 || 5 || 7 || 12 || 22 || 6 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 1998-1999 || Ilves || SM-liiga
|| 49 || 5 || 14 || 19 || 74 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2 
|-
| 1999-2000 || Lukko || SM-liiga
|| 54 || 4 || 27 || 31 || 71 || 4 || 1 || 0 || 1 || 8 
|-
| 2000-2001 || Timrå IK || Elitserien
|| 48 || 9 || 9 || 18 || 105 || || || || || 
|-
| 2001-2002 || Timrå IK || Elitserien
|| 45 || 1 || 11 || 12 || 34 || 10 || 2 || 4 || 6 || 2 
|-
| 2002-2003 || Ilves || SM-liiga
|| 54 || 5 || 14 || 19 || 125 || || || || || 
|-
| 2003-2004 || Ilves || SM-liiga
|| 32 || 3 || 8 || 11 || 28 || 7 || 0 || 1 || 1 || 0 
|-
| 2004-2005 || Ilves || SM-liiga
|| 50 || 5 || 10 || 15 || 63 || 7 || 0 || 0 || 0 || 4

Notes et références 

Naissance en juillet 1968
Naissance à Kiukainen
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Entraîneur finlandais de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1992
Joueur de l'Ilves Tampere
Joueur du HPK Hämeenlinna
Joueur des Frankfurt Lions
Joueur du Augsburger Panther
Joueur du Lukko Rauma
Joueur du Timrå IK
Attaquant de hockey sur glace